|-
| 6001 Thales ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  || 1988 RO || 8 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 6003 ||  || 2 noiembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 6004 ||  || 11 decembrie 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6005 || 1989 BD || 29 ianuarie 1989 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6006 Anaximandros ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6007 Billevans ||  || 28 ianuarie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 6008 ||  || 30 ianuarie 1990 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6009 ||  || 24 martie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6010 Lyzenga || 1990 OE || 19 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6011 Tozzi ||  || 29 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6012 ||  || 22 septembrie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6013 Andanike || 1991 OZ || 18 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6014 Chribrenmark ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6015 Paularego ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6016 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6017 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6018 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6019 ||  || 3 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6020 Miyamoto ||  || 30 septembrie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 6021 || 1991 TM || 1 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6022 Jyuro ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6023 Tsuyashima ||  || 26 octombrie 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6024 Ochanomizu ||  || 27 octombrie 1992 ||  || 
|-
| 6025 Naotosato ||  || 30 decembrie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 6026 Xenophanes ||  || 23 ianuarie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6027 ||  || 23 septembrie 1993 || Siding Spring || 
|-
| 6028 ||  || 11 martie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 6029 Edithrand || 1948 AG || 14 ianuarie 1948 ||  || 
|-
| 6030 Zolensky ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6031 Ryokan ||  || 26 ianuarie 1982 ||  || , 
|-
| 6032 Nobel || 1983 PY || 4 august 1983 ||  || L. G. Karacikina
|-
| 6033 ||  || 24 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6034 || 1987 JA || 5 mai 1987 ||  || , 
|-
| 6035 || 1987 OR || 27 iulie 1987 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 6036 Weinberg ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  || 1988 EG || 12 martie 1988 || Palomar || 
|-
| 6038 || 1989 EQ || 4 martie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6039 Parmenides || 1989 RS || 3 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 6040 ||  || 24 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6041 Juterkilian || 1990 KL || 21 mai 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
|  ||  || 23 noiembrie 1990 ||  || , T. Urata
|-
| 6043 Aurochs ||  || 9 septembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 6044 Hammer-Purgstall ||  || 13 septembrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 6045 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6046 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6047 ||  || 10 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 6048 ||  || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 6049 Toda || 1991 VP || 2 noiembrie 1991 ||  || , 
|-
| 6050 Miwablock || 1992 AE || 10 ianuarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 6051 Anaximenes ||  || 30 ianuarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6052 Junichi ||  || 9 februarie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6053 ||  || 30 ianuarie 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 6054 Ghiberti || 4019 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6055 Brunelleschi || 2158 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6056 Donatello || 2318 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6057 Robbia || 5182 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6058 ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 6059 || 1979 TA || 11 octombrie 1979 || Kleť || 
|-
| 6060 Doudleby || 1980 DX || 19 februarie 1980 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6061 ||  || 20 septembrie 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6062 Vespa || 1983 JQ || 6 mai 1983 || Anderson Mesa || 
|-
|  || 1984 KB || 27 mai 1984 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6064 Holašovice ||  || 23 aprilie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6065 || 1987 OC || 27 iulie 1987 || Palomar || E. F. Helin, 
|-
| 6066 Hendricks ||  || 26 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6067 ||  || 28 august 1990 || Kleť || 
|-
| 6068 Brandenburg ||  || 10 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 6069 Cevolani ||  || 8 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
|  ||  || 10 decembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 6071 Sakitama ||  || 4 ianuarie 1992 ||  || , 
|-
| 6072 Hooghoudt || 1280 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6073 || 1939 UB || 18 octombrie 1939 || Turku || 
|-
| 6074 Bechtereva || 1968 QE || 24 august 1968 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 6075 Zajtsev ||  || 1 aprilie 1976 || Nauchnij || N. S. Cernîh
|-
| 6076 Plavec || 1980 CR || 14 februarie 1980 || Kleť || 
|-
| 6077 Messner || 1980 TM || 3 octombrie 1980 || Kleť || 
|-
| 6078 Burt ||  || 10 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 6079 Gerokurat ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6080 Lugmair ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6081 Cloutis ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6082 Timiryazev ||  || 21 octombrie 1982 ||  || L. V. Juravliova
|-
| 6083 Janeirabloom ||  || 25 septembrie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 6084 Bascom || 1985 CT || 12 februarie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6085 Fraethi ||  || 25 septembrie 1987 ||  || 
|-
| 6086 || 1987 VU || 15 noiembrie 1987 || Kleť || 
|-
| 6087 Lupo || 1988 FK || 19 martie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6088 Hoshigakubo || 1988 UH || 18 octombrie 1988 ||  || T. Seki
|-
| 6089 Izumi ||  || 5 ianuarie 1989 ||  || 
|-
|  || 1989 DJ || 27 februarie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6091 Mitsuru ||  || 28 februarie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 6092 Johnmason || 1990 MN || 27 iunie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6093 Makoto ||  || 30 august 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 6094 Hisako ||  || 10 noiembrie 1990 ||  || , 
|-
| 6095 || 1991 UU || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 6096 ||  || 29 octombrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6097 Koishikawa ||  || 29 octombrie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 6098 Mutojunkyu ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , K. Watanabe
|-
| 6099 Saarland ||  || 30 octombrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 6100 Kunitomoikkansai ||  || 9 noiembrie 1991 ||  || 
|-